Мир Али Бег может означать:
 Мир Али Бег I — 7-й эмир Шейхана и Всех езидов
 Мир Али Бег II — 11-й эмир Шейхана и Всех езидов

См. также 
 Миралибеков